Пружанка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пружанка — деревня в Березинском районе Минской области.
 Пружанка — деревня в Солигорском районе Минской области.